Васи́лий Му́хин:
 
 Мухин, Василий Филиппович (1917—1984) — подполковник, Герой Советского Союза.
 Мухин, Василий Петрович (1889—1957) — хоровой дирижёр, педагог.